Ånäs kan syfta på: 
 Ånäs, Lovisa – en by i Lovisa (stad), tidigare Strömfors kommun, Nyland, finska Jokiniemi 
 Ånäs, Borgå stad – en del av Borgå stad, finska Aunela
 Ånäs, Träskända stad – en egendom i Träskända stad 
 Ånäs, Vanda stad – en stadsdel i Vanda stad
 Ånäs, Oravais kommun – en gårdsgrupp i kyrkbyn i Oravais kommun, Österbotten
 Ånäs, Luhango kommun – en egendom i Luhango kommun, finska Oneinen
Ånäs, Segmon - En gård i Grums kommun, Värmland

Se även
Ånäset